Уиманги́льо () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Huimanguillo происходит от слов языка науатль: Uei-man-co, что можно перевести как: место главного вождя.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 15 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Канделария находится на высоте 591 метр.

На севере граничит с другим муниципалитетом штата Табаско — Карденасом, на востоке с другим штатам Мексики — Чьяпасом, а на юге и западе с Веракрусом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 331 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 47,8 %;
 промышленность и строительство — 15,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 35,6 %;
 безработные — 1,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,8 %;
 водоснабжение: 41,4 %;
 водоотведение: 96,9 %.

Достопримечательности 
 Археологическая зона Ла-Вента.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско